Чемпионат Ленинграда по футболу 1932  стал ХХХI-м первенством города. 

Чемпионат был  проведен спортивными секциями при Ленинградском областном совете профессиональных союзов (ЛОСПС) и Ленинградском областном совете физической культуры (ЛОСФК) как единое первенство — высшая группа (в этом сезоне носившая название «первая группа») разыгрывала первенство Ленинграда, вторая — первенство ЛОСПС.

Победителем в старшей (I) группе среди первых команд стала команда «Красная заря».

Организация и проведение турнира 

Чемпионат проводился в два этапа: весной 12 сильнейших команд города проводили однокруговой турнир, по итогам которого осенью 8 сильнейших команд без учета набранных очков на первом этапе разыгрывали в новом однокруговом турнире первенство. Одновременно 4 неудачника первого этапа совместно с 4 победителями районных соревнований ЛОСПС (в которых весной участвовали все остальные команды) образовывали вторую группу, где разыгрывали места с 9-го по 16-е. Таким образом, для сильнейших клубов первый (весенний) круг практически не имел соревновательного значения.

Остальные команды участвовали в осенних районных первенствах.

Чемпионы определялись по каждой из команд и в «клубном зачете» с учетом дифференцированного числа очков в зависимости от старшинства команды; было предусмотрено снятие очков за удаления игроков в матче. По окончании осеннего круга предусматривались переходные игры между двумя слабейшими клубами I и двумя сильнейшими II групп (в «клубном зачете»).

По итогам весеннего отборочного турнира в I группе перед главным (осенним) кругом выступали 8 клубов:

 «Динамо»
 «Красная заря»
 «Большевик»
 Завод им.Энгельса
 Пролетарский завод
 
 «Промкооперация»
 «Красный путиловец»

Ход турнира (I группа, первые команды) 
Чемпионат стартовал 18 августа. Игры прошли в один круг.

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Матчи

Клубный зачет

Победители в «младших» командах 

 II команды — «Красная заря» & Завод им.Энгельса
 III —  «Динамо»
 IV —  «Динамо»
 V —  «Динамо»

«Клубный зачет» 

 Победитель —  «Динамо»
 2 место — «Красная заря»
 3 место — Пролетарский завод

В переходных матчах за право играть в I группе на будущий сезон Завод им.Энгельса переиграл (в «клубном зачете») «Электросилу», «Красный путиловец» — .

Младшие группы

II группа

«Клубный зачет» 

 Победитель — «Электросила»
 2 место — 
 3 место — Завод им.Сталина

I команды 

 Победитель — 
 2 место — Завод им.Ленина
 3 место — Завод им.Сталина

Районные первенства ЛОСПС 

 Смольнинский район — 
 Октябрьский район — 3-я табачная фабрика
 Выборгский район — Завод им.Свердлова
 Петроградский район — «Электрик»
 Нарвский район — «Красный треугольник»
 Московский район — «Пролетарская победа»
 Василеостровский район — Завод им.Казицкого
 Володарский район —

Примечания

Литература

Ссылки 

 Газета «Спартак» (Ленинград) за 1932 год
 footballfacts.ru

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
Региональные футбольные турниры СССР
Футбол в СССР в 1932 году
1932 год в Санкт-Петербурге